ASA Târgu Mureș se poate referi la:

 FC ASA Târgu Mureș, club sportiv actual care a existat în perioada 1962–2005, și în prezent din 2021.
 A.S. Ardealul Târgu Mureș, clubul sportiv care a existat în perioada 2008-2018.
 CSM Târgu Mureș (fotbal feminin), clubul de fotbal feminin